Хайтарма от  — «Возвращение»:

 Хайтарма — исторический военный драматический художественный фильм режиссёра Ахтема Сейтаблаева, посвящённый периоду в истории крымскотатарского народа.
 Хайтарма (танец) — крымскотатарский народный танец.
 Ансамбль Хайтарма — крымскотатарский ансамбль народного танца.